Кокоям — це загальна назва для кількох тропічних коренеплодів і овочевих культур, що належать до родини Ароїдних родини Кліщенцеві, і може стосуватися:

 Таро (Colocasia esculenta) — старий кокоям
 Маланга (Xanthosoma spp.) — новий кокоям

Кокоям — багаторічна трав'яниста рослина підродини Ароїдних, яку вирощують переважно заради їстівного кореня, хоча їстівними є всі частини рослини. Кокоям, який культивується як продовольча культура, належить або до роду Colocasia, або до роду Xanthosoma і, як правило, складається з великої сферичної клубнелуковиці (роздутого підземного стебла), з якого виходить кілька великих листків. Черешки листя (стебла листя) стоять прямо і можуть досягати довжини понад 1 м. Листові пластини великі, серцеподібні і можуть досягати 50 см за довжиною. Клубнелуковиця виробляє бічні бруньки, які дають початок бічним клубнелуковицям (куличкам, нащадкам) або столонам (довгим пагонам, повзучим кореневищам) залежно від виду та сорту. Кокоям зазвичай досягає понад 1 м у висоту, і хоча вони є багаторічними рослинами, їх часто вирощують як однорічники, збираючи через один сезон. Види колоказії також можуть називатися таро, старий кокоям, маранта, еддо, макабо, контомір або дашин і походять з регіону Південно-Східної Азії. Види Xanthosoma можна назвати танія, яутія, новий кокоям або китайське таро і походять із Центральної та Південної Америки.

Примітки